Джон Мортімор () — англійське ім'я.

Відомі носії:

 Джон Мортімор (1934) — футболіст
 Джон Мортімор (1933–2014) — крикетер